Ян Саймон Веннер (, род. 7 января 1946, Нью-Йорк, США) — соучредитель и издатель журнала Rolling Stone, бывший владелец , а также сооснователь ряда других популярных печатных изданий. Помимо этого является одним из создателей Зала славы рок-н-ролла, который впоследствии обвиняли в фаворитизме. Также получила широкий общественный резонанс его ссора и последующий разрывом отношений с культовым гонзо-журналистом Хантером С. Томпсоном, который обвинял Rolling Stone в предвзятости.

Ранняя жизнь 
Веннер родился в Нью-Йорке, в светской еврейской семье Сим и Эдварда Веннеров.

Его родители развелись в 1958 году, после чего Ян и его сестры, Кейт и Мерлин, были отправлены в школы-интернаты. В 1963 году он окончил среднюю  и поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Перед тем как покинуть Беркли в 1966 году, Веннер активно участвовал в движении За Свободу Слова и был автором колонки «Что-то происходит» в студенческой газете .

С помощью своего наставника, джазового критика из San Francisco Chronicle , Веннер устроился на работу в журнал , влиятельное разоблачительное издание, где Глисон занимал пост редактора, а Веннер выступал в качестве журналиста специальных выпусков.

Карьера 
В 1967 году Веннер и Глисон основали Rolling Stone в Сан-Франциско. Чтобы начать выпуск журнала, Веннер занял 7500 долларов у членов семьи и родственников своей будущей жены Джейн Шиндельхайм.

На протяжении 1970-х и 1980-х годов Веннер играл важную роль в популяризации таких писателей, как Хантер С. Томпсон, , , Грейл Маркус, , , , , , Кэмерон Кроу, Джо Эстерхаз и . Именно он первым познакомился с фотографом Энни Лейбовиц, когда она была 21-летней студенткой института искусств Сан-Франциско (впоследствии работала в его журнале). Многие из протеже Веннера, такие как Кроу, считают, что обязаны ему началом своей карьеры. Том Вулф признал влияние Веннера на итоговый вид его первого романа, , заявив: «Я совершенно оцепенел от страха перед тем, как закончить роман, и решил его сериализовать, единственным редактором, достаточно сумасшедшим, чтобы воплотить это в жизнь, был Ян».

В 1977 году штаб-квартира Rolling Stone была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. За время своего существования тираж журнала несколько раз заметно проседал: впервые в 1970-х/начале 1980-х годов, из-за того что издание недостаточно быстро отреагировало на появление панк-рока, и в 1990-х когда журнал уступил инициативу в освещение стремительно набирающего популярность хип-хопа, своим конкурентам — Spin и Blender. После этого Веннер принял решение нанять бывшего редактора FHM Эда Нидхэма, которого затем заменил Уилл Дана, чтобы занять ведущую позицию на медийном рынке, и к 2006 году тираж Rolling Stone достиг рекордного уровня в 1,5 миллиона экземпляров с двумя номерами в месяц. В мае 2006 года Rolling Stone опубликовал свой юбилейный 1000-й выпуск с голографической 3D обложкой в стиле знаменитого изображения с альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles.

Веннер участвовал в создании и написании многих известных интервью журнала Rolling Stone. Некоторые из его последних интервью включали политиков: Билла Клинтона, Эла Гора, Джона Керри и Барака Обаму во время их предвыборных кампаний. В ноябре 2005 года Веннер взял большое интервью у вокалиста группы U2 Боно, которое было сосредоточено на музыке и политике. Интервью Веннера с Боно получило номинацию на , вручаемую среди лучших американских журналов.

Rolling Stone и Яу Веннеру посвящены три книги: «Gone Crazy» и «Back Again» Роберта Сэма Энсона, а также «Rolling Stone: The Uncensored History, and Sticky Fingers:The Life and Times of Jann Wenner and Rolling Stone Magazine» Джо Хейгена. В нынешний момент над биографиями Веннера работают бывший журналист Rolling Stone , а также поэт и историк .

В 1977 году Веннер основал журнал ; в журнале успели поработать  и , прежде чем Веннер продал его через год. Также он недолгое время руководил журналом  и в 1993 году начал издавать журнал Family Life. В 1985 году он купил долю в , а в следующем году приобрел журнал совместно с холдингом The Walt Disney Company. В 2000 году журнал стал издаваться на еженедельной основе; его нынешний тираж достигает более 11 миллионов экземпляров в неделю. В августе 2006 года Веннер выкупил долю Disney и теперь владеет 100 % журнала.

В период с 2004 по 2006 годы Веннер пожертвовал около 63 000 долларов демократическим кандидатам и либеральным организациям.

В сентябре 2016 года журнал Advertising Age сообщил, что Веннер планирует продать 49 % акций Rolling Stone компании из Сингапура под названием BandLab Technologies. Новый инвестор не будет иметь прямого участия в редакционном содержании журнала. В октябре того же года Веннер запустил Glixel, веб-сайт посвящённый видеоиграм.

В сентябре 2017 года холдинг Wenner Media объявил, что оставшиеся 51 % Rolling Stone выставлены на продажу. Акции были выкуплены медиа-корпорацией , позже выкупив оставшуюся долю у BandLab.

Полемика

Зал славы рок-н-ролла 
Веннер, который стал членом Зала славы рок-н-ролла в 1983 году и был соучредителем этой организации, во время своей карьеры не раз подвергался нападкам со стороны музыкантов и их поклонников за то, что он препятствовал их введению в данную структуру. По утверждениям ряда исполнителей Веннер предпринимал действия и лоббировал идеи, чтобы застопорить их и выдвижения в Зал славы рок-н-ролла на основе личных предубеждений и неприязни к их музыке.

Так, в июне 2007 года бас-гитарист группы The Monkees  заявил газете The New York Post, что Веннер умышленно стопорил его группу в процессе выдвижения:

Хантер С. Томпсон 
Хантер С. Томпсон должен был обеспечить освещение Rolling Stone президентской кампании 1976 года, которая появится в книге, опубликованной журналом. Предположительно, когда Томпсон ждал чека на 75 000 долларов, он узнал, что Веннер отменил денежный перевод, ничего ему не сказав.

Затем Веннер попросил Томпсона отправиться во Вьетнам и освятить события предшествующие окончанию Вьетнамской войны. Томпсон согласился и прибыл в страну пребывающую в состоянии хаоса, на фоне эвакуации вооружённых сил Соединенных Штатов и попыток других журналистов покинуть её территорию. Находясь там, Томпсон узнал, что Веннер отменил финансирование этой поездки, и журналист оказался во Вьетнаме без медицинской страховки или дополнительной финансовой поддержки. Рассказ Томпсона о падении Сайгона будет опубликован в Rolling Stone только через десять лет.

Эти два инцидента серьезно обострили отношения между журналистом и руководством Rolling Stone, в последующие годы он гораздо реже участвовал в создание нового материала для этого издания.

Рецензия на Hootie and the Blowfish 
В 1996 году Веннер уволил рок-критика Джима Дерегатиса после того, как тот опубликовал негативный отзыв на альбом популярной группы Hootie and the Blowfish. Веннер не пустил материал в печать. На вопрос The New York Observer, был ли Веннер поклонником Hootie и Blowfish, Дерегатис ответил, что Ян «Является поклонником любой группы, которая продаёт восемь миллионов записей». Веннер выставил журналиста на следующий же день после этого интервью.

Sticky Fingers 
В июне 2017 года Веннер разорвал связи с Джо Хаганом, писателем, которому он поручил написать свою биографию, «Sticky Fingers», назвав книгу Хагана «крайне смутной и безвкусной и беcсодержательной». Во время создания биографии Хаган тесно сотрудничал с Веннером с 2013 года, в октябре 2017 года она всё же увидела свет.

Личная жизнь 
Летом 1967 года, вскоре после создания Rolling Stone, Веннер женился на Джейн Шиндельхайм — свадьба представляла собой небольшую еврейскую церемонию. В 1995 году Веннер и его жена развелись, хотя Джейн Веннер по-прежнему остается вице-президентом Wenner Media. Веннер имеет троих сыновей от этого брака: Александра Джона, Теодор «Тео» Саймона и Эдвард Август, известного как «Гас», являющегося главой отдела цифровых операций Wenner Media.

С 1995 года Веннер живёт со своим партнёром — модельером Мэттом Найем. Вместе они воспитывают троих приемных детей: Ноя и близнецов Джуда и Индию Роуз.

Награды 
 В 2004 году стал членом Зала славы рок-н-ролла за пожизненные достижения.
 В 2010 году стал лауреатом литературной награды  за пожизненные достижения в издании журнала.

Интересные факты 
 В 1969 году Веннер спродюсировал  Боза Скаггса.
 В 1973 году Веннер появился в качестве гостевого персонажа в комиксе «Сорвиголова» (100-й выпуск), в котором он берет интервью у главного героя, тем самым напоминая себе о своем происхождении (которым он делится с читателями комикса, но не с Веннером).
 В 1983 году Веннер стал соучредителем Зала славы рок-н-ролла вместе с группой известных персон шоу-бизнеса и глав звукозаписывающих компаний.
 В 1985 году он спродюсировал и появился (в качестве камео) в фильме «Идеально» с Джейми Ли Кёртис и Джоном Траволтой. У него также были эпизодические роли в фильмах Кэмерона Кроу «Джерри Магуайер» и «Почти знаменит».
 В 1985 году по просьбе Веннера обложка Rolling Stone с Доном Джонсоном была отредактирована с помощью компьютера — с неё убрали пистолет и кобуру актёра, из-за негативного отношения Веннера к владению оружием.
 В 1997 году Веннер был введён в Зал славы редакторов журналов, тем самым он стал самым молодым редактором удостоенным подобной чести.
 В 2001 году певица  раскритиковала Веннера как «самого бесстрашного лидера Rolling Stone» в своей песне «Lucystoners», обвинив его в дискриминации по отношению женщинам-певицам в пользу «мужского рок-клуба» .
 В 2007 году Веннер опубликовал биографию Хантера С. Томпсона под названием «Gonzo: The Life of Hunter S. Thompson». Написанная вместе с Кори Сеймуром, книга прослеживает жизнь Томпсона, рассказанную через истории его близких.
 В марте 2014 года было объявлено, что издательство Knopf приобрело биографию Веннера написанную журналистом Джо Хейгеном за семизначную сумму. Она будет опубликована в 2017 году, в годовщину 50-летия Rolling Stone.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Яна Веннера

Музыкальные журналисты США
Журналисты Rolling Stone
Члены Зала славы рок-н-ролла